Приме́ткино:

 Приметкино - посёлок при станции в Мариинском районе Кемеровской области.
 Приметкино - село в Мариинском районе Кемеровской области.